Die Abkürzung FRJ steht für:
 Föderative Republik Jugoslawien, einen ehemaligen Bundesstaat in Südosteuropa
 Forschungsreaktor Jülich 1 (FRJ-1) bzw. Forschungsreaktor Jülich 2 (FRJ-2), ehemalige Kernreaktoren am Forschungszentrum Jülich
 Field Robot Junior, einen Schülerwettbewerb für Feldroboter

FR-J steht für:
 ehemaliger ISO-3166-2-Code der französischen Region Île-de-France, seit 2016 durch FR-IDF ersetzt

FRJ